Внеочередные парламентские выборы на Сейшельских Островах проходили с 29 сентября по 1 октября 2011 года.

Национальная ассамблея была распущена 12 июля 2011 года. Хотя роспуск парламента был отменён Конституционным судом 18 июля 2011 года по процедурным соображениям и суд постановил парламенту вновь собраться 19 июля 2011 года, парламент был таки распущен чуть позже в том же месяце.
Основная оппозиционная партия Сейшельская национальная партия решила бойкотировать выборы в знак протеста против правительственного провала изменения избирательного закона относительно того, сколько партия имеет права потратить на предвыборную кампанию. Правящая Народная партия победила с почти 89 % голосов. Оппозиционное Народное демократическое движение, сформированное из бывших депутатов от Народной партии, получило около 11 % и заявила, что будет опротестовывать результаты в суде. Явка составила 74,3 % с исключительно высокой долей недействительных бюллетеней, которая достигла 31,87 %.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 AFP: парламентские выборы на Сейшельских островах выиграла оппозиция. // ТАСС, 11 сентября 2016 
 На Сейшелах впервые за 40 лет на выборах победила оппозиция. // BBC, 11 сентября 2016 

Сейшельские Острова
Выборы на Сейшельских Островах
2011 год на Сейшельских Островах